Суперкубок Білорусі з футболу 2013 — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 березня 2013 року між чемпіоном Білорусі БАТЕ та переможцем кубку Білорусі Нафтаном.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2013
Білорусь
2013 у білоруському спорті